A Teve-nyavalya a Kérem a következőt! című rajzfilmsorozat második évadjának hetedik része.

Cselekmény

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József
 Írta: Nepp József, Romhányi József
 Dramaturg: Komlós Klári
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Operatőr: Bacsó Zoltán
 Kameraman: Körmöci Judit, Székely Ida
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Tervezte: Jenkovszky Iván
 Lektor: Lehel Judit
 Háttér: Magyarkúti Béla
 Rajzolták: Bárány Zsuzsa, Kiss Ilona
 Munkatársak: Bende Zsófi, Gyöpös Katalin, Velebil Zsuzsa, Zsebényi Béla
 Rendezőasszisztens: Kovács István
 Színes technika: Kun Irén
 Gyártásvezető: Doroghy Judit
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Klári
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Dr. Bubó: Szabó Gyula
 Ursula: Csala Zsuzsa
 Csőrmester: Bodrogi Gyula
 Teknőc Ernő: Gyenge Árpád
 Pupu: Verebély Iván
 Pupuné Kamélia: Margitai Ági
 Rozmár Oszkár: Farkas Antal

Dal 
Patkót lelni sivatagban nagy dolog – Előadja: Verebély Iván

Kérem a következőt! (2. évad)